В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Яна Новотна і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Радка Зрубакова 6-4, 6-1.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Мері Джо Фернандес /  Наташа Звєрєва (півфінал)

 Патті Фендік /  Андреа Стрнадова (півфінал)
 Лорі Макніл /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International